Station la Pointe-de-Grave is een spoorwegstation in de Franse gemeente Le Verdon-sur-Mer.

Pointe-de-Grave